Gallicum ist:

 Kurzbezeichnung für das Pontificium Seminarium Gallicum in Urbe, siehe Päpstliches Französisches Priesterseminar 

in der antiken Geographie:
 Gallicum (Hispania Tarraconensis), eine Stadt in Hispania Tarraconensis
 Gallicum (Makedonien), eine Stadt in Makedonien
 die Straße von Bonifacio, die Meerenge zwischen Korsika und Sardinien
 Fretum Gallicum, die Straße von Dover
 Gallicum Mare, die Küste der Gallia Narbonensis